Делнице су град у Републици Хрватској у Приморско-горанској жупанији.

Становништво 
Према резултатима пописа из 2011. у граду је живело 5.952 становника, а у самом насељу је живело 4.379 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Делнице је имало 4.696 становника, следећег националног састава:

Референце

Извори 
  Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године

Спољашње везе 

Делнице
Градови у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Приморско-горанској жупанији
Горски Котар